Draženović oder Drazenovic ist der Familienname folgender Personen:

 Ljerka Draženović	(1943–2013), kroatische Schauspielerin und Journalistin
 Marijeta Draženović (* 1988), kroatische Volleyballspielerin
 Nick Drazenovic (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär